Matthews Ridge bezeichnet:

 Matthews Ridge (Guyana), Dorf in Guyana
 Matthews Ridge (Viktorialand), Gebirgskamm in der Antarktis